Tonalá puede referirse a:
 Tonalá, municipio del Estado de Jalisco, México.
Tonalá, ciudad y cabecera del municipio homónimo de Chiapas, México.
 Municipio de Tonalá, uno de los 124 municipios que conforman al Estado de Chiapas, México.
 Santo Domingo Tonalá, municipio del Estado de Oaxaca, México.
 Río Tonalá, Río que divide los litorales entre Tabasco y Veracruz.
 Tonalá, localidad de Nicaragua
 Señorío de Tonalá, entidad política nativa existente en la época precolombina de Jalisco, México.